Посадка (авіація) — процес руху повітряного корабля з висоти 15 м до повної зупинки.
 М'яка посадка;
 Вимушена посадка.
 Посадка (машинобудування) — машинобудівний термін, з'єднання деталей, вставлених одна в одну. 
 Посадка покрівлі — гірничий термін, штучне обвалення гірських порід у виробленому просторі очисних виробок.
 Посадка (землеробство) — рільничий термін. Процес висаджування у землю сільськогосподарських культур.
 Посадка (літературною мовою - лісосмуга) — деревні та кущові насадження (садові, лісові, вздовж шляхів тощо).
 Посадка судна — положення судна відносно поверхні спокійної води, яке визначається осадкою на міделі та кутами крену та диференту чи носовою та кормовою осадками і кутом крену.

Див. також 
 Лісосмуга

Примітки 

Багатозначні терміни